Хасан Хюсню Сака (; 1885, Трабзон, Османская империя — 29 июля 1960, Стамбул, Турция) — турецкий государственный деятель, премьер-министр Турции (1947—1949).

Биография 
Окончил в Трабзоне среднюю (Askeri Rüştiyesi) и высшую (Mülkiye İdadisi) военные школы. Затем окончил школу Меркан в Стамбуле и в 1908 г. — Школу гражданской службы. Работал в Высшем суде (Divan-ı Muhasebat). В 1909 г. был направлен правительством учиться во Францию. В 1912 г. окончил парижский Институт политических исследований, затем — факультет политических наук Анкарского университета и снова начал работать в суде. В апреле 1915 г. был переведён в Министерство финансов и стал членом комитета по аудиту. В октябре 1916 г. был назначен региональным директором по экономике в Эскишехире. В сентябре 1918 г. начал преподавать экономику в Школе гражданской службы и был избран в состав последнего османского парламента от провинции Трабзон.

В январе 1921 г. был избран в состав Великого Национального Собрания Османской империи от провинции Трабзон. С мая 1921 по апрель 1922 г. и в 1925—1926 гг. занимал пост министра финансов Турции, в 1923—1924 гг. — заместитель премьер-министра по вопросам торговли.

Избирался депутатом Великого национального собрания Турции 2-9-го созывов. С марта по ноябрь 1935 г. занимал должность заместителя председателя Великого Национального Собрания. С 1936 г. был профессором экономики факультета политических наук в Анкаре.

В конце Второй мировой войны вновь вошел в правительство страны — с 1944 по 1947 г. был министром иностранных дел. Возглавлял турецкую делегацию на учредительной сессии ООН.

В 1947—1949 гг. — премьер министр Турции, одновременно в июне 1948 г. исполнял обязанности министра обороны.

Затем — председатель парламентской фракции Республиканской народной партии.

После выборов 1954 г. он ушел из политики.

Похоронен на кладбище Зинджирликую.

Источники 
https://web.archive.org/web/20120414133942/http://www.mfa.gov.tr/sayin-hasan-saka_nin-ozgecmisi.tr.mfa

Премьер-министры Турции
Министры иностранных дел Турции
Министры национальной обороны Турции
Министры финансов Турции
Министры финансов Османской империи
Члены Великого национального собрания Турции I созыва
Похороненные на кладбище Зинджирликую
Выпускники Института политических исследований
Выпускники Анкарского университета
Преподаватели Анкарского университета
Члены Великого национального собрания Турции II созыва
Члены Великого национального собрания Турции III созыва
Члены Великого национального собрания Турции IV созыва
Члены Великого национального собрания Турции V созыва
Члены Великого национального собрания Турции VI созыва
Члены Великого национального собрания Турции VII созыва
Члены Великого национального собрания Турции VIII созыва
Члены Великого национального собрания Турции IX созыва
Члены Республиканской народной партии (Турция)
Вице-премьер-министры Турции